4200 Shizukagozen è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1983, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,2244763, inclinata di 7,77435° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato alla danzatrice di corte giapponese Shizuka Gozen, concubina di Minamoto no Yoshitsune cui è stato dedicato 3178 Yoshitsune che ha parametri orbitali molto simili a quelli di questo asteroide.

Note

Collegamenti esterni 

Shizukagozen
Corpi celesti scoperti nel 1983